«Тара́са Шевче́нко» (, ) — 19-я станция Киевского метрополитена. Расположена в Подольском районе и на Оболонско-Теремковской линии, между станциями «Контрактовая площадь» и «Почайна». Открыта 19 декабря 1980 года. Названа в честь Т. Г. Шевченко. Пассажиропоток — 16,5 тыс. чел./сутки.

Конструкция 
Станция мелкого заложения. Имеет подземный зал с островной посадочной платформой. Своды зала опираются на два ряда колонн. Единственный (южный) вестибюль станции соединяется с подземным переходом около перекрестка Межигорской и Еленовской улиц. Наземный вестибюль отсутствует.

Планируется, что в будущем станция станет частью пересадочного узла со станцией «Подольская» Подольско-Вигуровской линии.

Оформление 
Станция «Тараса Шевченко» является уникальным примером поиска способа преобразования утилитарной типовой станции в целостный монументальный архитектурный комплекс. Стиль центрального зала станции перекликается с классикой 1950-х гг. с использованием национальных мотивов.
Для подчеркивания объёма было использовано несколько приемов. Основная часть путевых стен облицована красно-коричневым мрамором, их верхняя часть — барельефной белой керамикой с орнаментом, составленным из веток калины. В центре стен керамика образует две визуальные вертикали, которые ограничивают тематические композиции, связанные с жизнью и деятельностью известного украинского поэта и художника.
Другим приемом является увеличение расстояния между колоннами — шесть метров вместо стандартных для этой конструкции четырёх. В срезе колонны имеют сложную ступенчатую форму и расширены в створе с балкой. Поверхность колонн и несущих балок облицованная серым мрамором «Газган».
В торце центрального зала — гипсовый барельеф Тараса Шевченко; этот большой белый прямоугольник специально подсвечен, и он контрастирует с темной отделкой стен, завершая центральную ось станции. За этим барельефом находятся технологические помещения, входы в которые закрыты высокими металлическими решетками чёрного цвета.
Отдельно надо остановиться на освещении. На центральной оси зала расположены большие люстры с плафонами из рельефного стекла. На колоннах — стеклянные бра со стороны посадочных платформ. Торцевое панно подсвечивается софитами по 4 лампы в каждом.

Изображения

Режим работы 
Открытие — 5:40, закрытие — 0:11

Отправление первого поезда в направлении:
ст. «Героев Днепра» — 5:54
ст. «Выставочный центр» — 5:42

Отправление последнего поезда в направлении:
ст. «Героев Днепра» — 0:24
ст. «Выставочный центр» — 0:14

См. также 
 Список станций Киевского метрополитена
 Проект строительства участка Подольско-Вигуровской линии метрополитена от станции «Глубочицкая» до станции «Радужная» с ответвлением в сторону жилого массива Вигуровщина-Троещина (вариант мелкого заложения на Подоле). Консультативное рассмотрение на секции Киевглавархитектуры, 21 февраля 2008 года 
 Месторасположение станции, генплан
 Схема пересадочного узла, проект

Примечания

Ссылки 
 Сведения на официальном сайте Киевского метрополитена
 Страница станции на неофициальном сайте Киевского метрополитена
 Веб-энциклопедия Киева 
 Ранний проект подземного вестибюля станции

Станции Киевского метрополитена
Оболонско-Теремковская линия метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
1980
05
Станции метрополитена, построенные в 1980 году
Объекты, названные в честь Тараса Шевченко